Voici la liste des planètes mineures numérotées de 176001 à 177000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 176001 à 177000

176001-176100

176101-176200

176201-176300

176301-176400

176401-176500

176501-176600

176601-176700

176701-176800

176801-176900

176901-177000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000